Коломак — топоним на Украине. По-тюркски «коломак» — разветвленная, заболоченная река.

 Коломак — село в Полтавском районе Полтавской области.
 Коломак — село в Решетиловском районе Полтавской области.
 Коломак — посёлок в Коломакском районе Харьковской области.
 Коломак — река в Харьковской и Полтавской области.